Tatapouranou Football Club é um clube de futebol do Benim. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2001–02.

Clubes de futebol do Benim